Alceste — mítica princesa grega
 Alceste (software) ou Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment de Texte ("Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de Texto") — programa de análise quantitativa de dados textuais utilizado em representações sociais

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de tecnologia